Koulan Karki steht für:
 Koulan Karki (Olléléwa), Dorf in der Gemeinde Olléléwa in Niger
 Koulan Karki (Tanout), Dorf in der Gemeinde Tanout in Niger